Майкл Дэ́вид Рапапо́рт (, 20 марта 1970, Нью-Йорк, США) — американский комик и киноактёр.

Биография 
Снялся в фильмах «Красивые девушки», «Шестой день», «Правила съёма: Метод Хитча». Также снимался в сериалах «Бостонская школа», «Война в доме», «Побег».

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Эразмус Холл
Подкастеры США
Киноактёры США